Zie me graag (Clouseau), een hitsingle van Clouseau
 Zie me graag (Yves Segers), single uit 1993 van Yves Segers
 Zie mij graag, een Vlaamse televisieserie uit 2017